Ana Isabel Pérez (1969. április 17. –) perui női nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Ana Isabel Pérez Assante. Polgári foglalkozása óvodai pedagógus.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből 1992-ben vizsgázott. Lakókörzetének labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Perui labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 1992–1993 között a 3. Liga, majd 1994-től a 2. Liga asszisztense. A 2. Liga asszisztenseként 2003-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Perui labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A  nemzetközi játékvezetéstől 2003-ban búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2001-es U17-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Im Eun Ju játékvezető partbírójaként alkalmazta. Az első nemzetközi férfi FIFA labdarúgó torna, ahol első alkalommal női játékvezetői hármast alkalmaztak. Asszisztensek Ana Isabel Pérez és Jackeline Blanquice voltak.

---

Női labdarúgó-világbajnokság
Az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 7.

Olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a CONMEBOL JB és a FIFA JB oktatója, instruktora, ellenőre.

Források 

Perui labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek
Perui nők